La bombarda multipla è un cannone navale progettato da Leonardo da Vinci, e da lui chiamata circumtronito o circumfolgore. Il disegno del progetto e la sua descrizione si trovano nel foglio 1ar del Codice Atlantico, databile tra il 1503 e il 1505. 

Il modello della bombarda, realizzato da Luigi Tursini nel 1952-53 in occasione dell'allestimento della Galleria leonardesca del Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, presenta un'ampia base di legno circolare sulla quale sono poggiati a raggiera 12 cannoni.

Leonardo da Vinci realizza molte opere di ingegneria per Ludovico il Moro, Duca di Milano. Sono noti diversi modelli di armi tra questi: Balestra gigante, artiglieria con elevazione regolabile a vite, Balista; alcuni modelli di queste opere di ingegneria militare, ricostruiti a partire dai disegni dei Codici, sono conservati nel Museo nazionale della scienza di Milano che possiede una grande collezione di modelli leonardeschi.

Note

Bibliografia 
 Leonardo da Vinci. La collezione di modelli del museo. Ed. Collezioni del museo. 2009 Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, Milano.

Codici di Leonardo da Vinci
Progetti di Leonardo da Vinci
Armi medievali
Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci